Wielands heißen folgende geographische Objekte:

 Wielands (Gemeinde Grafenschlag), Katastralgemeinde und Ortschaft von Grafenschlag, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Wielands (Gemeinde Großdietmanns), Katastralgemeinde und Ortschaft von Großdietmanns, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Wielands (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Wieland
 Wielandsberg, Wielandsthal, Unterwielands